Ehrenbreitstein è il nome delle seguenti località del Rheinland-Pfalz
Fortezza di Ehrenbreitstein, a Coblenza
Ehrenbreitstein (collina) (180 m), Collina a Coblenza con la fortezza in cima
Koblenz-Ehrenbreitstein, quartiere della città di Coblenza
storia:
Amt Ehrenbreitstein:
 Circondario in Kurfürstentum Trier (fino al 1803)
 Circondario in Herzogtum Nassau (1803-1866)
Regierungsbezirk Ehrenbreitstein:
 Circondario in Fürstentum Nassau-Weilburg (1803-1806)
 Circondario in Herzogtum Nassau (1806-1815)